Puelén kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Puelén, kommun, La Pampa, 
 Puelén (ort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar